Il collegio elettorale di Ravenna fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 2005; istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29), fu confermato dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 535 (emanato in attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 276, «legge Mattarella»).

Dal 1948 al 1993

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Cervia, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Russi, Solarolo.

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Dal 1993 al 2005

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Argenta, Comacchio, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Voghiera, Tresigallo, Migliaro, Alfonsine, Cervia, Conselice, Ravenna.

Dati elettorali

XII legislatura

XIII legislatura

XIII legislatura: suppletive

XIV legislatura

Ravenna
Ravenna